Benoît Mandelbrot: Matemàtic, el creador del mot fractals i un dels seus principals divulgadors.
 Conjunt de Mandelbrot: Subconjunt del nombres complexos, un dels fractals del pla complex més conegut.